Виги́лии ():

 Вигилии — у древних римлян ночные караулы (с 18 вечера до 6 часов утра делилась на 4 стражи, по 3 часа каждая).
 Вигилии — у первых христиан всенощные бдения накануне больших праздников.
 Вигилии — у католиков канун праздника и в частности богослужение накануне дня Всех святых.

См. также 
 «Вигилии на смерть короля Карла VII» (1477—1483) — поэма Марциала Овернского.

Примечания